Александр Астраханцев: Астраханцев, Александр Александрович (1922—1986) — график, заслуженный художник Башкирской АССР.
 Астраханцев, Александр Иванович (род. 1938) — русский советский прозаик.